Revolución de Cochabamba puede referirse a dos hechos históricos insertos en el proceso de independencia de Bolivia:

 Revolución de Cochabamba (1810)
 Revolución de Cochabamba (1811)